Staten van Aruba (Papiaments: Parlamento di Aruba) is het eenkamerige parlement van Aruba. Het parlement telt 21 zetels die door directe verkiezingen (evenredige vertegenwoordiging) door de kiesgerechtigde ingezetenen van Aruba voor een periode van vier jaar gekozen worden. Het is gevestigd in Oranjestad. 

De opening van het parlementair jaar vindt ieder jaar plaats op de tweede dinsdag van september. Tijdens de openingszitting spreekt de Gouverneur van Aruba de jaarrede uit in zijn hoedanigheid van hoofd van de Arubaanse regering.

* Partij deed door een scheuring met twee aparte lijsten mee, de UNA I en de UNA II; UNA I behaalde 3 zetels, UNA II won 2 zetels.